Henri Dunant (1828–1910) – założyciel Czerwonego Krzyża, laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla
 (1962) Dunant – planetoida